Chirino est un nom de famille notamment porté par :

 Pedro Almíndez Chirino, gouverneur de la Nouvelle-Espagne de 1524 à 1526 ;

 Pedro Chirino (1557-1635), missionnaire Jésuite espagnol aux Philippines ;

 José Leonardo Chirino, leader d'une insurrection d'Afro-Vénézuéliens en 1795 ;

 Martín Chirino (1925-2019), sculpteur espagnol ;

 Willy Chirino (1947-), chanteur et compositeur cubain.

Patronyme hispanique